Энгонга () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Энгонга, Висенте (род. 1965) — испанский футболист, выступал на позиции полузащитника.
 Энгонга, Франк (род. 1993) — габонский футболист, защитник.